Ніколь Меліхар та Квета Пешке повинні були захищати титул, але Меліхар відмовилася від участі. Пешке утворила пару з Еллен Перес, яка поступилася в півфіналі парі Габріела Дабровскі / Луїза Стефані.

Перемогу в турнірі здобули Дарія Юрак та Андрея Клепач, здолавши в фіналі Дабовскі й Стефані з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Silicon Valley Classic - Doubles
2021 Doubles